Das FIBT-Skeleton-Ranking 2011/12 ist eine von der Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing (FIBT) erstellte Art Weltrangliste im Skeletonsport der Saison 2011/12. Anhand des Rankings wurden die Nationen-Startplätze für die Weltmeisterschaft 2012 in Lake Placid, der Juniorenweltmeisterschaft 2012 in Igls und die Quotenplätze für die vier Rennserien der folgenden Saison 2012/13 verteilt.

Reglement 
In die Wertung gingen alle Ergebnisse aus den vier offiziellen Rennserien (Weltcup (WC), Intercontinentalcup (ICC), Europacup (EC) und America's Cup (AC)) der FIBT im Skeleton sowie die Ergebnisse der Weltmeisterschaft 2012 (WM) und der Juniorenweltmeisterschaft 2012 (JWM) ein.

Die Tabelle zeigt, wie viele Punkte in den einzelnen Rennserien und Wettbewerben für das FIBT Skeleton-Ranking errungen werden können.

Ranking Männer

Ranking Frauen

Weblinks 
 FIBT-Ranking Männer
 FIBT-Ranking Frauen

Skeleton